Single numer jeden w roku 1985 (Japonia)
 Single numer jeden w roku 1985 (USA)